Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици на отвореном 2003. одржано је 28. и 30. августа на стадиону Француска у северном предграђу Париза Сен Денију.

Титулу освојену у Едмонтону 2001, бранила је Фиона Меј из Италије.

Земље учеснице 
Учествовале су 26 такмичарки из 23. земаље.

  Аустралија (1)
  Аустрија (1)
  Бахаме (1)
  Грчка (2)
  Индија (1)
  Италија (1)
  Јамајка (1)
  Јапан (1)
  Казахстан (1)
  Кина (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (1)
  Румунија (1)
  Русија (3)
  Сједињене Америчке Државе (1)
  Тринидад и Тобаго (1)
  Узбекистан (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у скоку удаљ за жене на отвпреном пре светског првенства 28. августа, имале су следећи пласман..

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2003.

Сатница 
 Сва времена су по лолалном времену (UTC-7)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учеснице су биле подељене у две групе: група А је имала 12, а Б 14 такмичарки. Квалификациона норма за финале износила је 6,65 метара (КВ), коју су испуниле 4 такмичарке, а осталих 8 квалификовало се на основу резултата. (кв),

Финале

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 9. Светског првенства 1983—2003.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП у атлетици 2003. на ИААФ
 Резултати у скоку удаљ на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном